Finlanda a participat la Jocurile Olimpice pentru prima dată la ediția din 1908 de la Londra și de atunci a trimis o delegația la toate ediții de vară și de iarnă, câștigând medalii de fiecare dată. Codul CIO este FIN. A fost țară-gazdă la Jocurile Olimpice de vară din 1952 de la Helsinki.

Medalii după Olimpiadă
Marginea roșie înseamnă ca Finlanda a fost țara-gazdă.

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Finlanda la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Finlandei  pe Sports Reference